Ivanko ist der Familienname folgender Personen:

 Anđelko Ivanko (* 1966), kroatischer Fußballspieler
 Ivan Ivanko (* 1945), kroatischer Tänzer und Schauspieler